Такмичења у скоку мотком у мушкој конкуренцији на 1. Светском првенству у атлетици 1983. у Хелсинкију требало се одржати 12. и 14. августа на Олимпијском стадиону. Квалификације су прекинуте, а касније и отказане због јаке кише и ветра. Сви такмичари су учествовали у филалу 14. августа.

Земље учеснице 
Учествовала су 27 такмичара из 16 земаља.

   Аустрија (1)
  Бразил (1) 
  Бугарска (2) 
  Западна Немачка (1) 
  Јапан (1) 
  Канада (1) 
  Кина (1)
  Пољска (2)
  САД (3)
  Совјетски Савез (3) 
  Финска (3)
  Француска (3) 
  Чехоасловачка (1)
  Швајцарска (2)
  Шведска (1)
  Шпанија (1)

Рекорди 
Списак светских и континенталних рекорда у скоку мотком пре почетка светског првенства 13. августа 1983. године.

Најбољи светски сезонски резултати на дан 13. август 1983. године 
Десет најбољих светских скакача мотком 1983. године пре почетка СП (13. августа 1983), имали су следећи пласман на  светској ранг листи. (СРЛ)<ref[> Светска ранг листа скакача мотком на дан 13. 8. 1983. сајт worldathletics</ref>

''Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.

Освајачи медаља

Резултати

Финале 
,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Референце

Спољашње везе 
  Комплетни резултати скока мотком са резултатима по серијама  и резултатима свих бацања на СП 1983. сајт todor66.com

Светско првенство у атлетици на отвореном 1983.
Скок мотком на Светском првенству у атлетици на отвореном